baresi – abitanti di Bari

Geografia
 Bàresi – frazione del comune di Roncobello in provincia di Bergamo

Persone
 Alex Baresi (1979) – attore pornografico italiano
 Bruno Baresi (1948) – cantante italiano
 Eugenio Baresi (1953) – antiquario e politico italiano
 Franco Baresi,  all'anagrafe Franchino Baresi (1960) – ex calciatore italiano del 
 Gélson Baresi (1974) – ex calciatore brasiliano
 Giuseppe Baresi (1958), noto anche con il diminutivo Beppe – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano dell'Inter
 Mario Baresi (1909-1994) – architetto e ingegnere italiano, figlio dell'architetto Silvano
 Regina Baresi (1991) – calciatrice italiana
 Silvano Baresi (1914-1991) – politico italiano
 Silvano Baresi o Silvano Barich (1884-1958) – architetto italiano